Ster van Bethlehem kan verwijzen naar:
 Gewone vogelmelk, een bolgewas
 Verschijnsel beschreven in het Nieuwe Testament.